

Communes 
 Pardaillan : commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne.
 Pardailhan : commune française, située dans le département de l'Hérault, dont le nom était autrefois parfois orthographié Pardaillan.
 Les ruines de Pardailhan — ou Pardaillan — peuvent se voir sur le territoire de la commune de Beaucaire, dans le Gers. Pardailhan, Montaut, Montesquiou et L'Isle-d'Arbéchan (aujourd'hui L'Isle-de-Noé), étaient les quatre anciennes baronnies du Fezensac.

Personnalités 
 La famille de Pardailhan est connue depuis le  et sa filiation établie depuis le . La famille a donné de nombreux rameaux, dont la famille de Pardaillan de Gondrin.
Jacques de Ségur Pardaillan, ambassadeur d'Henri IV.

Œuvre littéraire 
 Les Pardaillan : roman-feuilleton de Michel Zévaco s'étalant sur 10 volumes.

Films 
 Le Chevalier de Pardaillan (1962) : film franco-italien de Bernard Borderie, avec Gérard Barray.
 Hardi ! Pardaillan (1964) : film franco-italien de Bernard Borderie, suite du précédent.
 Le Chevalier de Pardaillan (1988) : feuilleton télévisé en 15 épisodes de Josée Dayan, avec Patrick Bouchitey (Pardaillan fils) et Philippe Clay (Pardaillan père).
 Pardaillan (1997) : téléfilm d'Édouard Niermans, avec Guillaume Canet (Pardaillan fils) et Jean-Luc Bideau (Pardaillan père).

Notes et références 

Homonymie de toponyme